Desa Kenongo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kenongo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,49, long 112,65), 
 Desa Kenongo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,99, long 112,77), 
 Desa Kenongo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,05, long 113,13), 
 Desa Kenongo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 

Robotskapade Indonesienförgreningar